Бозья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Бордо, 50 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 248,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бозьяк на сайті французького Національного інституту географії
 Бозьяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бозьяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна